Syhlec – potok w dorzeczu Czarnej Orawy
 Syhlec – szczyt w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim
 Niżni Syhlec – dawna nazwa szczytu Głowniak w Paśmie Policy
 Wyżni Syhlec – zbocze w Paśmie Policy